Kronblomflugor (Doros) är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Johann Wilhelm Meigen 1803. Kronblomflugor ingår i familjen blomflugor.

Arter
Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Blomflugor